

Localidades
Mansfield (Arkansas)
Mansfield (East Ayrshire)
Mansfield (Geórgia)
Mansfield (Illinois)
Mansfield (Luisiana)
Mansfield (Massachusetts)
Mansfield (Missouri)
Mansfield (Nottinghamshire)
Mansfield (distrito) - distrito na Nottinghamshire, Inglaterra
Mansfield (Ohio)
Mansfield (Pensilvânia)
Mansfield (Texas)
Mansfield (Washington)
Mansfield Center
Port Mansfield
South Mansfield
West Mansfield

Pessoas
Katherine Mansfield
Peter Mansfield
Jayne Mansfield
Marcelo Mansfield
Stephen Mansfield
Aspen Mansfield

Desambiguação